Het Stade El Menzah (Arabisch: الملعب الأولمبي المنزه) is een multifunctioneel stadion in Tunis, de hoofdstad van Tunesië. In het stadion kunnen 39.858 toeschouwers. Er worden vooral voetbalwedstrijden gespeeld. Vroeger maakten de voetbalclubs Esperance Sportive de Tunis en Club Africain gebruikt van dit stadion voor hun thuiswedstrijden. Er zijn ook faciliteiten om atletiekwedstrijden te organiseren. Bij de Middellandse Zeespelen 1967 werd gebruikgemaakt van dit stadion. Het stadium is al jaren in verval en ongebruikt op 10 juni 2022 zijn de lang verwachten renovatie van het stadium begonnen.

Afrika Cup 
Dit stadion is twee keer gebruikt voor de Afrika Cup. In 1994 en 2004.

Menzah
Sport in Tunis
Bouwwerk in Tunis